Конюше́нко — українське прізвище.

Відомі носії:

 Конюшенко Андрій Вікторович (* 1977) — український футболіст
 Конюшенко Сергій Вікторович (* 1975) — український футбольний тренер і колишній футболіст

Українські прізвища
Прізвища на -енко